Ахиллей и Нерей (II век) — святые воины, мученики римские. День памяти — 12 мая.

Согласно эпитафии составленной папой Дамасом I, Нерей и Ахиллей были солдаты преторианской гвардии, которые после обращения в христианство, оставили оружие, покинули лагерь и были казнены.

Согласно легенде, крещение они приняли от самого апостола Петра, служили при дворе Флавии Домициллы (племянницы императора Домициана) сосланной за исповедание христианской веры. Они были умучены в Риме во времена императора Диоклетиана.

Мощи святых сначала почивали в катакомбах Домитиллы, затем они были переданы в  в Риме.

Ссылки 
 Sant' Achilleo Martire 

Святые по алфавиту
Римские святые
Группы католических святых‎
Христианские мученики II века